Павел Владимирович Бодянский (1874—1931) — врач, коллежский советник, участник Цусимского похода и сражения.

Родился в г. Полтава Полтавской области. Внук Бодянского Павла Ильича, коллежского асессора, редактора Полтавских губернских ведомостей, который являлся двоюродным братом Бодянского Осипа Максимовича (1).

Биография 
 Родился в 1874 году.
 1900—1904 — младший врач Каспийского флотского экипажа (Приказ Е. И. В. Генерал-Адмирала № 191 от 16-го ноября 1900 года)
 1905 — судовой врач госпитального судна «Кострома» Черноморского флота.
 22 марта 1905 года заместо отправленного в Россию «по состоянию здоровья» судового врача Я. Н. Младенцева назначен судовым врачом на броненосец «Адмирал Ушаков», который снаряжался для участия в Японской войне. Попал под командование капитана 1-го ранга В. Н. Миклухи. Участвовал в походе на Дальний Восток в составе третьей Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала Н. И. Небогатова.
 14 (27) мая 1905 г. — 15 (28) мая 1905 г. — принял участие в Цусимском сражении (3, 4). После гибели броненосца был подобран из воды японским крейсером.
 С 1905 по 1907 год служил младшим врачом Каспийского флотского экипажа. После 1907 года — в запасе.
 С 1907 по 1914 год работал младшим ординатором Винницкой окружной лечебнице для душевнобольных. Наблюдал мужское пансионерское трудное отделение. Читал курсы по анатомии и физиологии для надзирательско-фельдшерского персонала (7).
 В 1911 году выезжал в научную командировку за границу для ознакомления с методикой сифилитических исследований. Посетил Дрезденскую гигиеническую выставку. В Берлине в институте инфекционных болезней слушал лекции профессора Вассермана по серодиагностике и занимался практически в лаборатории ассистента проф. Wassermann’а у доктора G. Meier’a и у доктора Piorkawski. Один месяц занимался в Париже в Пастеровском институте, где работал в лаборатории доктора Weinberg и проф. Levadit. Прослушал ряд отдельных лекций профессора Мечникова, Raux, Nicolle, Borel, Laveran и друг. по серодиагностике и по методике бактериологических исследований (7).
 В июле 1914 года был призван из запаса в Черноморский флот и назначен младшим врачом Черноморского флотского экипажа. В 1916 служил младшим врачом 4-го отряда Транспортной флотилии Черноморского флота. В 1917 году назначен младшим врачом 4-го дивизиона Бригады траления. В октябре 1917 назначен старшим врачом Черноморского флотского экипажа. В январе 1918 года был уволен в отпуск «впредь до выхода приказа об увольнении его в отставку по болезни».
 В 1928 году работал врачом-невропатологом в Кисловодске. Проживал с женой Софьей Андреевной Бодянской.
 25 января 1931 г. арестован вместе с женой Софьей Андреевной. Приговор: выслан в Западную Сибирь на 3 года (2).

Семья 
Мать — Любовь Александровна Бодянская. Отец — Бодянский Владимир Павлович (1840—1900).

Гражданская жена — Мария Ивановна Морозова-Машек, дочь садовника, медсестра Винницкой окружной лечебницы для душевнобольных.

Внебрачный сын от гражданского брака — Бодянский Михаил (Павлович) Александрович. Отцом не был признан, воспитывался в семье матери Павла Владимировича — Любови Александровны Бодянской и брата, Александра Владимировича.

Официальная жена — Бодянская Софья Андреевна. От этого брака детей нет.

Награды 
 Орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами «за участие в бою с японским флотом 14-го и 15-го мая 1905 года» (08.01.1907);

 Орден Св. Станислава 2-й ст. «за особые труды, понесенные по обстоятельствам военного времени» (Высочайшее утверждение 08.03.1916);

 Орден Св. Анны 2-й ст. с мечами «за примерное мужество, хладнокровие и отличную распорядительность в делах против неприятеля» (Высочайшее утверждение 27.06.1916).

Источники 
 Дворянская родословная книга полтавской губернии
 Книга памяти Ставропольского края
 Новиков-Прибой А. С. Цусима: Роман-эпопея. — М.: Современник, 1986.
 Грибовский В. Ю., Черников И. И. Броненосец «Адмирал Ушаков» — М.: Судостроение, 1996.
 http://www.proza.ru/2012/07/15/299
 https://rosgenea.ru/?a=2&r=4&s=%C1%EE%E4%FF%ED%F1%EA%E8%E9
 Отчет Винницкой окружной лечебницы для душевнобольных… — Винница, 1902—1912. — 25. https://search.rsl.ru/ru/record/01003523251
 

Врачи Российской империи
Персоналии по алфавиту